Leh bzw. Léh steht für:
 Leh, eine Stadt in der Region Ladakh in Indien
 Léh, eine ungarische Gemeinde

LEH steht für:
 Lebensmitteleinzelhandel, institutionelle bzw. funktionale Handelsaktivität
 Flughafen Le Havre (IATA-Code)
 Landerziehungsheim

Leh ist der Familienname folgender Personen:
 Almut Leh (* 1961), deutsche Historikerin

LEH